

Anno 
 128 o 128 a.C.

Automobilismo 
 Fiat 128, automobile prodotta dalla Fiat dal 1969 al 1983

Astronomia 
 128 – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Saratov in Russia
 128 Nemesis – asteroide

Matematica 
 128 – numero

Informatica 
 128 bit
 Commodore 128
 Coppermine-128
 Laser 128

Altro 
 Code 128
 GS1-128
 ISBT 128